Лас Плазуелас има више значења:

 Лас Плазуелас, Сан Хуан ел Алто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Плазуелас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику